Альберт Жаккар (1925—2013) — французький генетик, популяризатор науки і есеїст.
 Жозеф Марі Жаккар (1752—1834) — французький винахідник ткацького верстата для візерунчастих тканин.
 Поль Жаккар (1868—1944) — професор ботаніки та фізіології рослин.
 Фернан Альфред Жаккар (1907—2008) — швейцарський футболіст і тренер.

Див. також 
 Жакардовий ткацький верстат